

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Edward Shippen, (1639-1712), fut le deuxième maire de Philadelphie.
 William Shippen, (1712-1801), fut un homme politique américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme